Lupo Solitario o Guipago – capo dei nativi americani Kiowa
 Lupo solitario – animale che agisce in modo indipendente o generalmente vive o trascorre il tempo da solo invece che con un gruppo
 Lupo Solitario – serie di librogame di Joe Dever
 Lupo Solitario – personaggio principale dell'omonima serie letteraria
 Lupo Solitario – franchise originata dai librogame
 Lupo solitario – programma televisivo andato in onda su Italia 1 nel 1987
 Lupo solitario – film di Sean Penn del 1991
 Lupo solitario – album del rapper italiano Zampa del 2004
 Radio Lupo Solitario – emittente radiofonica FM regionale privata

Pagine correlate 
Lone Wolf
The Lone Wolf